TDT peut signifier :
 Tasmanian Digital Television, une télévision d'Australie ;
 Terrestrial Dynamical Time, un ancien nom du temps terrestre ;
 Televisió Digital Terrestre (catalan) ou Televisión Digital Terrestre (castillan), acronymes en Espagne équivalents de la Télévision numérique terrestre en France ;
 Type de textile, un groupe populaire sur les réseaux sociaux, à l'époque ils étaient number one;
Televisão Digital Terrestre (portugais), acronyme au Portugal équivalent de la Télévision Numérique Terrestre ;
 Tiers de Télétransmission.

Notes et références